Benetton je tým Formule 1, který závodil v letech 1986–2001. Tým se jmenuje podle největšího sponzora, společnosti Benetton, která byla zároveň jeho vlastníkem.

 
Tým byl nejúspěšnější v první polovině 90. let 20. století, kdy v něm působil Michael Schumacher. V sezóně 1994 se stal mistrem světa, v sezóně 1995 kromě titulu mistra světa tým získal i Pohár konstruktérů.

V roce 2000 byl tým prodán společnosti Renault, v roce 2001 závodil ještě pod jménem Benetton, od následující sezóny se ovšem jmenuje Renault F1.

Kompletní výsledky ve Formuli 1

Externí odkazy 
 

Týmy Formule 1